Luin ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Luin (1881–1962), deutsche Musikwissenschaftlerin und Musikkritikerin
 Franko Luin (1941–2005), slowenisch-schwedischer Typograf